Фернандо Сарайва Рейс (род. 10 марта 1990 года, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории свыше 105 кг. Участник Олимпиады-2012 в Лондоне и Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, двукратный чемпион Панамериканских игр.

Биография 
Фернандо Рейс родился 10 марта 1990 года в Сан-Паулу, Бразилия. Тяжёлой атлетикой начал заниматься в 11 лет.

Фернандо Рейс первый в истории бразильский тяжелоатлет, выигравший золото Панамериканских игр в категории свыше 105 кг. Участник двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне был 11-м. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро по сумме попыток занял 5-е место.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Фернандо Рейс на сайте IWF

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Панамериканских игр по тяжёлой атлетике